Сегунда 1978/1979 () — 48-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1978/1979
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1978 году
Спорт в Испании в 1979 году